

Geografia 
 Collado Hermoso – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Hermoso Campo – comune nella provincia del Chaco, Argentina

Persone 
 Jennifer Hermoso – calciatrice spagnola
 José Luis Azcona Hermoso – vescovo cattolico spagnolo, missionario dell'Ordine degli agostiniani recolletti
 Mario Hermoso – calciatore spagnolo

Pagine correlate 
Valle Hermoso